Antonio Rodríguez Martínez – ex calciatore spagnolo
 Atilano Rodríguez Martínez – vescovo cattolico spagnolo
 José Rodríguez Martínez – calciatore spagnolo
 Miriam Rodríguez Martínez – attivista messicana
 Sergio Rodríguez Martínez – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo